Die Spielzeit 1970 war die 39. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die neunzehnte Saison der Nationalliga A.

Rückzuge 
Die Mannschaft vom BTV Biel zog sich aus der Nationalliga A zurück.

Modus 
In dieser Saison spielen neu 7 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1970. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1971 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Einzelnachweise 

70
Handballveranstaltung 1970